Ел Коесиљо има више значења:

 Ел Коесиљо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Коесиљо (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Коесиљо, Вињедос (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику